Wo meine Sonne scheint steht für:
 Wo meine Sonne scheint (Lied), deutschsprachige Version des Lieds Island in the Sun
 Wo meine Sonne scheint (Album), Musikalbum des österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn